Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1951 года проходил в Варесе, Италия.

Призёры 

1951
Спортивные соревнования в Варесе
1951 год в велоспорте